Nahum Montt es un escritor colombiano, nacido en Barrancabermeja en 1967.

Vida  
	
Nahum Montt (Barrancabermeja, 1967) es escritor, docente y gestor cultural. Se inició como novelista con Midnight dreams (1999). Su segunda novela, El Eskimal y la Mariposa, obtuvo el Premio Nacional de Novela en 2004 y en 2005 fue reeditada por Alfaguara. Es considerada por la crítica como una “radiografía visceral y poética de la violencia colombiana de los años ochenta y noventa del siglo xx”. Posteriormente publicó Lara (2007), una novela que aborda el asesinato del Ministro de Justicia colombiano Rodrigo Lara Bonilla. Lara fue traducida y publicada en Francia por el sello L´atinoir de Marsella. En 2006 publicó una biografía de Miguel de Cervantes titulada Versado en desdichas. En 2015 publicó Hermanos de tinta con editorial Alfaguara. La ratificación del tratado anglo-español de paz en Valladolid, en 1605, es el hecho histórico que enmarca el encuentro entre dos hermanos de tinta: Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Una novela en donde la realidad y la ficción tejen un rico entramado de intrigas, de aventuras y desencuentros.

Egresado de Literatura de la Universidad Nacional (1994), con Maestría en Educación en la Universidad Externado de Colombia (2006), ha sido docente de literatura durante más de diez años en las más importantes universidades del país y asesor pedagógico de lengua castellana para la evaluación masiva adelantada por el Icfes (2000-2004) y asesor del Ministerio de Educación Nacional en el proyecto de uso de medios y nuevas tecnologías (2005–2007). Entre sus actividades para el fomento de la lectura y la escritura se destaca su labor como director de la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa Relata (2008) donde apoyó la labor de más cien talleres de escritura creativa en todo el país. Como Coordinador del área de literatura del Ministerio de Cultura (2014) apoyó la realización de talleres y tertulias en los centros de reclusión, las comunidades indígenas y la población del adulto mayor.

Ha dictado talleres de escritura creativa a cientos de narradores, periodistas y docentes de Colombia. También ha trabajado con víctimas y victimarios del conflicto en la edición de sus relatos en libros como Retomo la palabra. Relatos de violencia y reconciliación (2010), apoyado por el Cerlac y la Agencia Colombiana para la Reintegración. Fue asesor pedagógico del libro Desde las entrañas de la tierra (2015), que recopila relatos sobre mujeres escritos por mujeres de todo el país; autor de una de las crónicas del libro Esto que hemos heredado (2016) sobre las tradiciones culturales de la sabana de Córdoba y del libro de crónicas Historia de un legado (2019), donde cuenta los últimos cincuenta años del país a partir del desarrollo de sus carreteras.

Obra publicada 
Novela 
 Midnight dreams (1999)
 El Eskimal y la Mariposa (2004)
 Lara (2008)
 Hermanos de tinta (2015)

Divulgación
 Miguel de Cervantes Saavedra, versado en desdichas

Referencias

Enlaces externos 
 Entrevista en UN Periódico

Nacidos en Barrancabermeja
Escritores de Colombia
Escritores del siglo XXI
Escritores en español
Novelistas de Colombia
Alumnado de la Universidad Externado de Colombia